2 miejscowości w Polsce: 
 Milewko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Nowe 
 Milewko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz